Crimes of Passion (muziekalbum), muziekalbum
 Crimes of Passion (film), film uit 1984